

Astronomia
 11277 Ballard – asteroide della fascia principale

Geografia
 Ballard (California) – census-designated place nella contea di Santa Barbara in California (Stati Uniti d'America)
 Ballard (Utah) – città nella Contea di Uintah, nello Stato dello Utah (Stati Uniti d'America)
 Ballard – quartiere di Seattle che un tempo era una città, prima di venire annesso all'inizio del XX secolo
 Ballard County (Kentucky)
 Ballard Down – zona del Dorset, in Inghilterra

Navi
Due navi della Marina Militare degli Stati Uniti sono state chiamate USS Ballard, in onore di Edward J. Ballard:
 La prima Ballard fu una piccola galea, costruita nel 1813 e venduta nel 1816
 La seconda Ballard (DD-267/AVD-10) fu un cacciatorpediniere di classe Clemson, commissionato nel 1919 e dismesso nel 1945

Organizzazioni
 Ballard Power Systems – nota per le sue ricerche sulle celle a combustibile

Persone
 Adolphus Ballard – storico inglese
 James Graham Ballard – scrittore inglese
 Edward J. Ballard (ca. 1790 – 1º giugno 1813) – ufficiale della Marina Militare statunitense durante la Guerra del 1812
 Florence Ballard – cantante statunitense, e prima voce delle Supremes prima che Diana Ross ne prendesse il posto
 Glen Ballard – compositore e produttore discografico statunitense
 Geoffrey Ballard – fondatore della Ballard Power Systems
 Hank Ballard – cantante R&B statunitense
 Harold Ballard – proprietario dei Toronto Maple Leafs e del Maple Leaf Gardens
 Jackie Ballard – ex membro del parlamento del Regno Unito
 Jean Ballard – editore francese
 Robert Ballard – geologo marino ed esploratore sottomarino, meglio noto per la sua scoperta del relitto del RMS Titanic nel 1985
 Russ Ballard – musicista britannico

Altro
 i Ballard – gruppo hard rock italiano